Masters 2013, Betfair Masters, var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 13 och 20 januari 2013 i Alexandra Palace i London, England. 

Mark Selby vann sin tredje Masterstitel genom att besegra regerande mästaren Neil Robertson med 10–6 i finalen. Selby kom genom segern att bli den sjätte spelaren att vinna Masters mer än två gånger efter Cliff Thorburn, Stephen Hendry, Paul Hunter, Steve Davis och Ronnie O'Sullivan. Detta var Selbys 11:e professionella titel.

Deltagare
Regerande Mastersvinnaren Neil Robertson var rankad etta. Regerande världsmästaren Ronnie O'Sullivan deltog inte. Övriga platser gavs till spelare utefter gällande världsranking med undantaget att Stephen Lee, rankad nia, inte spelade på grund av sin avstängning. Istället fick Mark Davis, rankad 17, plats som den sista och 16:e rankade spelaren.

Prispengar
Den totala prissumman på 500 000 GBP var oförändrad gentemot föregående år men fördelningen hade ändrats bland annat så att segersumman ökats från 150 000 till 175 000 GBP.
Vinnare: 175 000
Tvåa: 85 000
Semifinal: 40 000
Kvartsfinal: 20 000
Åttondelsfinal: 9 000

Högsta break: 8 000

Totalt: 500 000 GBP

Huvudturnering

Final

Centuries
 138, 136 Mark Allen
 132, 127, 111, 105, 101, 100 Neil Robertson
 131, 110 Stephen Maguire
 130 Shaun Murphy
 127, 103 Ding Junhui
 117 John Higgins
 111, 111 Graeme Dott
 109 Barry Hawkins
 107, 105 Judd Trump
 102 Mark Selby

Referenser

Källor
snooker.org

	
	
2013 i Storbritannien	
Snookersäsongen 2012/2013	
2013
Sportevenemang i London